GE je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Gruzijo.
 grenadirske enote (nemško Grenadier Einheiten)
 General Electric

Glej tudi 

Kratice